Адриано Феррейра Пинто (; родился 10 декабря 1979, Кинта-ду-Сол) — бразильский футболист, полузащитник.

Начал карьеру в клубе «Униао Сао Жоао» в 1999 году. Затем переехал в Италию, где играл за «Виртус Ланчано» с 2002 по 2004 год, «Перуджу» с 2004 по 2005 год и «Чезену» с 2005 по 2006 год. В настоящее время Адриано является свободным агентом.

Ссылки 
 
 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Виртус Ланчано»
Игроки ФК «Перуджа»
Игроки ФК «Чезена»
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Варезе»
Игроки ФК «Лечче»